Plaats in Indonesië
 Surodadi (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Surodadi (Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Surodadi (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Surodadi (Kedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Surodadi (Sayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Surodadi (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra